Niemcy:
 Kusel - powiat w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Kusel - miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel 
 Kusel - dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel

Osoby:
 Rudolf Kusel  -niemiecki adwokat

Zobacz też:
 Kusel-Altenglan
 Küsel